CS Lady Denison-Pender – kablowiec zwodowany w Glasgow w roku 1934
 Lady Denison-Pender – mielizna wchodząca w skład archipelagu Amiranty